Радд () — фамилия.

Известные носители:
 Радд, Бевил (1894—1948) — южноафриканский легкоатлет.
  (1910—1999) — американский ботаник, специалист по мотыльковым.
 Радд, Виктор (род. 1991) — американский баскетболист.
 Радд, Дон (род. 1950) — канадский кёрлингист.
 Радд, Кевин (род. 1957) — австралийский политик, премьер-министр Австралии (3 декабря 2007 — 24 июня 2010).
 Радд, Пол (род. 1969) — американский актёр и сценарист кино и телевидения.
 Радд, Фил (род. 1954) — австралийский ударник, известен по работе с группой AC/DC c 1975 до 1983 года, а затем с 1994 по 2014.
 Радд, Чарльз Данелл (1844—1916) — британский бизнесмен.
 Радд, Эмбер (род. 1963) — британская предпринимательница и политик.

См. также 
 Радди